Maceda kan syfta på:

 Maceda (släkte) – ett släkte fjärilar
 Maceda (kommun i Spanien, Galicien, Provincia de Ourense, lat 42,25, long -7,60) – en kommun i Spanien
 Maceda (kommunhuvudort) – kommunens huvudort